Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 2004.

Titelverteidigerinnen waren Venus und Serena Williams. Da Serena wegen einer Knieverletzung nicht antreten konnte, spielte Venus mit Chanda Rubin (ungesetzt). Das Finale bestritten Li Ting und Sun Tiantian gegen Conchita Martínez und Virginia Ruano Pascual, das Li und Sun in zwei Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Paola Suárez und Patricia Tarabini in zwei Sätzen gegen Shinobu Asagoe und Ai Sugiyama.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
2004
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi